Příjmení Ujlaky, přechýleně Ujlakyová, nosí více osobností:

 Marek Ujlaky (* 1974) – slovenský fotbalista
 Erik Ujlaky (* 1992) – slovenský fotbalista
 Gejza Ujlaky (* 1950) – československý politik maďarské národnosti, bezpartijní poslanec za normalizace
 Ildikó Ságiová-Rejtőová (* 1937) – maďarská sportovní šermířka, v polovině 60. let závodila pod jménem Ildikó Ujlakiová-Rejtőová

podobná příjmení
 Újlaki

Rozcestníky - příjmení
Maďarská příjmení
Slovenská příjmení
Česká příjmení